Paradise Valley ist der Name folgender geografischer Objekte

Orte in Kanada:
 Paradise Valley (Alberta)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Valley (Arizona)
 Paradise Valley (Nevada)
 Paradise Valley (Pennsylvania)
 Paradise Valley (Wyoming)
 Paradise Valley Miranda, Arizona
 Paradise Valley Oasis, Arizona

Sonstiges in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Valley (Montana), Gegend in Montana